

Майлен — місто, штат Джорджія
 Майлен — місто, штат Індіана
 Майлен — місто, штат Канзас
 Майлен — місто, штат Мічиган
 Майлен — місто, штат Міннесота
 Майлен — місто, штат Міссурі
 Майлен — місто, штат Нью-Гемпшир
 Майлен — місто, штат Нью-Йорк
 Майлен — місто, штат Теннессі
 Майлен — селище, штат Іллінойс
 Майлен — селище, штат Нью-Мексико
 Майлен — селище, штат Огайо

Майлен — місто в кантоні Цюрих

Див. також 
 Мілан (значення)
 Майлін